Nova Santa Rita (Piauí)
 Nova Santa Rita (Rio Grande do Sul)

Desambiguações de topônimos